Тра́нспортный переулок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Транспортный переулок — улица в городе Орле.
 В Санкт-Петербурге:
 Транспортный переулок — улица в Центральном районе.
 Транспортный переулок — улица в Ломоносове.
 Транспортный переулок — улица в Сестрорецке.

См. также 
 Транспортная улица